Jenull ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Jenull (1949–2017), österreichischer Maler
 Franz Jenull (Geologe) (1844–1925), österreichischer Geologe
 Johann Jenull (1773–1853), österreichischer Jurist
 Sebastian Jenull (1777–1848), österreichischer Jurist